Verreißen steht für:
 Verriss, das Aussprechen einer destruktiven Kritik bzw. Rezension, insbesondere im Feuilleton über Werke der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der Musik oder der Literatur
 eine Form des Verwackelns eines Bildes in der Fotografie, und zwar Unschärfe durch unerwünschte Bewegung der Kamera